Kankan kan syfta på följande platser:

Guinea 

 Kankan Prefecture, prefektur, Kankan Region, 
 Kankan (regionhuvudort), Kankan Region, Kankan Prefecture, 
 Kankan (flygplats), Kankan Region, Kankan Prefecture, 
 Kankan Region, region, 

Robotskapade Guineaförgreningar